Die Saison 1992/93 war die erste Spielzeit der Internationalen Hockey-Liga (/Meschnazionalnaja Chokkejnaja Liga). Den Meistertitel sicherte sich der HK Dynamo Moskau.

Hauptrunde

Modus 
Die 24 Mannschaften der Internationalen Hockey-Liga spielten zunächst in 20 Saisonspielen gegeneinander. Die Meisterschaft wurde in der Hauptrunde in vier Gruppen zu je sechs Mannschaften aufgeteilt. In der folgenden Zwischenrunde wurden die vier Gruppen zur West bzw. Ost-Konferenz zusammengefasst und die Teams bestritten weitere 22 Spiele, wobei die Ergebnisse aus der Hauptrunde erhalten blieben. Die ersten acht Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich schließlich für die Play-offs. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zwischenrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Playoffs 
Die Achtel-, Viertel- und Halbfinale wurden im Modus Best-of-Three, das Finale im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Playoff-Baum

Auszeichnungen 
All-Star-Team

Torgefährlichste Angriffsreihe
Den Titel der torgefährlichsten Angriffsreihe der Saison teilten sich die Mannschaften des HK Spartak Moskau und HK Traktor Tscheljabinsk. Die drei Stürmer erzielten zusammen jeweils 59 Tore.

Wertvollster Spieler der Playoffs
Als wertvollster Spieler der Playoffs wurde Waleri Karpow vom HK Traktor Tscheljabinsk ausgezeichnet.

GUS-Meister

Weblinks 
 

1992
Eishockeysaison 1992/93